Andrija Gavrilović – allenatore di pallacanestro serbo
 Dragutin Gavrilović – militare serbo
 Strahinja Gavrilović – cestista serbo